Bulgária
Breszt (Брест), falu Trekljano községben, Kjusztendil megyében
Breszt (Брест), falu Guljanci községben, Pleven megyében

 Észak-Macedónia
Breszt (Брест), falu Makedonszki Brod községben, a Délnyugati körzetben
Breszt (Брест), falu Stip községben, a Keleti körzetben
Breszt (Брест), falu Csucser Szandevo községben, a Szkopjei  körzetben

 Fehéroroszország
Breszt (Брэст), város a Breszti terület és a Breszti terület Breszti járásának székhelye

 Horvátország
Breszt (Brest Pokupski), falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Breszt (Брест), falu Merosina községben, a Nisi körzetben 

Lásd még: 
Brest (egyértelműsítő lap)